Bakulin ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Bakulin (* 1950), polnische Sprinterin
 Sergei Wassiljewitsch Bakulin (* 1986), russischer Geher
 Wladimir Nikolajewitsch Bakulin (1939–2012), sowjetischer Ringer